Casimir Bumiller ist der Name folgender Personen:

* Casimir Bumiller (Schriftsteller) (1895–1973), deutscher Schriftsteller
 Casimir Bumiller (Historiker) (* 1951), deutscher Historiker